Denhardt est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Clemens Denhardt (1852–1929), explorateur allemand ;
 Gustav Denhardt (1856–1917), explorateur allemand, frère du précédent ;
  (1876–1937), homme politique américain ;
  (1845–1908), médecin allemand.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique